Piotr Opaliński, armoiries Łodzia, né en 1586 et mort en 1624, fut castellan de Poznań depuis 1620, voïvode de Poznan depuis 1622, et staroste de Pobiedziska et de Śrem (depuis 1611).

Il est le fils de Jan Opaliński (1546–1598) et Barbara z Ostroroga Lwowska. 

Il a étudié dans un collège jésuite à Poznań, puis à Ingolstadt et Padoue (vers 1604). 

Après avoir été à Rome, il est revenu dans la République des deux nations en 1605 et a participé à la Sejm de 1606. En 1607, il se marie avec Zofia Kostka (ou Zofia Kostanka), fille de Krzysztof Kostka et Anna Pilecka.

En 1616, il prend part à la mission diplomatique envers le duché de Moscou et plus tard à la guerre polono-moscovite (1605-1618), puis à la Bataille de Khotyn (1621).

Sa fortune totale à la fin de sa vie se monte à 3 villes et 50 villages. En 1619, il permit le développement du monastère et de l'église bernardienne à Sieraków. Il est mort le , et sa tombe est toujours dans cette église.

Il eut pour enfants :
 Krzysztof Opaliński
 Łukasz Opaliński
 Anna Opalińska
 Franciszka Opalińska
 Zofia Opalińska

Arbre généalogique des Opaliński-Czarnkowski 

Naissance en 1586
Décès en janvier 1624
Piotr
Personnalité polonaise du XVIIe siècle